Krukut (Taman Sari), een plaats in Indonesië
Krukut (Limo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing